Tsunami 2265  — это компьютерная игра в жанре шутера от третьего лица, разработанная ProGraph Research и изданная Got Game Entertaiment 16 июля 2002 года (9 апреля 2003 года в России) для ПК. Локализатором в России является AZZA Games, а издателем — Руссобит-М.

Геймплей 
Игроку предстоит пройти 13 уровней, включая первый «тренировочный» уровень в додзё.

Рецензии 

Игра получила негативные отзывы: из 11 рецензий на сайте Metacritic 9 были отрицательными.

Примечания 

Шутеры от третьего лица
Компьютерные игры, изданные Руссобит-М